Мрець:

 Мрець — померла людина, покійник.
 «Мрець» — фільм 1995 року.
 «Мрець» — фільм 2007 року.

Примітки